Fleute steht für:

 Fleute, ein Schiffstyp
 Fleute (Wuppertal), ein Ortsteil von Wuppertal, Nordrhein-Westfalen

Fleute ist der Familienname folgender Personen:

 Finn Fleute (* 2000), deutscher Basketballspieler